Cabanillas puede referirse a:

Geografía

España 

 Cabanillas (León), localidad del municipio de Cuadros, en la provincia de León.
 Cabanillas (Navarra), municipio de Navarra.
 Cabanillas (Soria), localidad del municipio de Alentisque, en la provincia de Soria.
 Cabanillas de la Sierra, municipio de la Comunidad de Madrid.
 Cabanillas del Campo, municipio de la provincia de Guadalajara.
 Cabanillas del Monte, localidad del municipio de Torrecaballeros, en la provincia de Segovia.
 Cabanillas de Pirón, despoblado del municipio de Adrada de Pirón, en la provincia de Segovia.
 Cabanillas de San Justo, localidad del municipio de Noceda del Bierzo, en la provincia de León.
 San Justo de Cabanillas, localidad del municipio de Noceda del Bierzo, en la provincia de León.

Perú 

 Distrito de Cabanillas, distrito del Perú.

Orografía y cuevas 

 Alto de Cabanillas, elevación de la Comunidad de Madrid, España.
 Cerro de Cabanillas, elevación de la provincia de Jaén, España.
 Cueva de Cabanillas, cueva de la provincia de Castellón, España.

Hidrografía 

 Acequia de Cabanillas del Monte, acequia de la provincia de Segovia, España.
 Aljibe de Cabanillas, embalse de agua de la provincia de Castellón, España.
 Arroyo de Cabanillas (Guadalajara), curso fluvial de la provincia de Guadalajara, España.
 Arroyo de Cabanillas (Teruel), corriente fluvial de la provincia de Teruel, España.